

Lokalizacje

Niemcy 
 Sulzdorf – dzielnica Schwäbisch Hall
 Sulzdorf an der Lederhecke – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rhön-Grabfeld